Футбольный рейтинг Эло (изредка ошибочно произносится побуквенно, хотя не является акронимом) — система ранжирования национальных мужских сборных по футболу. Метод основан на рейтинге Эло, но с рядом изменений, принимающих в расчёт футбольную специфику. Не следует путать рейтинг Эло с Рейтингом сборных ФИФА, который имеет более широкое распространение, так как используется международным руководящим органом.

Система учитывает все международные и не международные матчи серии «А», результаты которых можно найти. Рейтинги подсчитывают по данным о реальной силе команды относительно их соперников по завершении 30 матчей. Рейтинги команд с количеством матчей менее 30 считаются предварительными.

Рейтинг женских сборных ФИФА и Рейтинг мужских сборных ФИФА используют упрощённый вариант формулы рейтинга Эло, причём рейтинг мужских сборных считается для матчей с июня 2018 года

Топ 100 рейтинга 
В следующей таблице представлены 100 лучших сборных команд мира по футболу согласно рейтингу Эло, по состоянию на 7 сентября 2020 года, по данным веб-сайта World Football Elo.

Место команд в Рейтинге сборных ФИФА приведено по состоянию на 16 июля 2020 года.

Наивысший средний рейтинг с 1970 года 
Усреднённая по времени система рейтинга Эло применяется для оценки силы шахматистов с учётом всего периода их активности. Данные в таблице сборных приводят средний рейтинг с 1 января 1970 года по 1 сентября 2016 года. Ранее этого времени межконтинентальные встречи были достаточно редки, что не позволяет надлежащим образом оценить рейтинг команд из Африки, Азии и Северной Америки.

Список лидеров рейтинга 
Приведены все сборные, которые занимали первую строчку в рейтинге Эло начиная с 1872 года:

Количество дней в качестве лидера

Эло-рекорды всех времён

Наивысший рейтинг за всё время 
Список сборных по их наивысшему рейтингу за всё время. Сборные с наивысшим рейтингом в каждой конфедерации отмечены цветом.

Наивысшие места команд за всё время 
Список сборных по наивысшим позициям в рейтинге Эло, которые они занимали. Не включаются сборные, которые провели менее 30 матчей.

Средние значения по десятилетиям 
В таблице приведены лидеры по рейтингу Эло за десятилетие (1 января 19X0 — 31 декабря 19X9).

Матчи с наибольшей суммой рейтингов 
Список из 16 матчей, с максимальной суммой рейтингов Эло на начало матча.

Наибольшие изменения 
Список матчей, в результате которых произошли наибольшие изменения рейтинга команд. Это матчи с наиболее повлиявшим на рейтинг результатом, включая разницу мячей, а не обязательно матчи с наиболее неожиданным результатом по системе рейтингов Эло.Рейтинг команд приведён по положению до матча.

*Сборные Испании, Египта и Гватемалы сыграли на тот момент только 27, 3, и 25 международных матчей соответственно, поэтому рейтинг Эло может не отражать истинную силу этих команд из-за того, что они стартовали с начального рейтинга.

История 
Данная система была разработана американским учёным-физиком венгерского происхождения Арпадом Эло и используется ФИДЕ для ранжирования шахматистов. В 1997 году Боб Руньян перенёс систему Эло на область международного футбола и разместил полученные результаты в Интернете. Он стал хозяином первого веб-сайта футбольного рейтинга Эло.

Обзор 
Система Эло была применена к футболу с добавлением типа матча, поправки на преимущество в домашних встречах, и поправки на разницу голов по результатам матча.

Факторы, которые учитываются при расчёте нового рейтинга команды:

 предыдущий рейтинг команды
 значимость текущего чемпионата
 разница голов в матче
 результат матча
 ожидаемый исход матча

Чемпионаты по значимости:

 финальный этап Кубка Мира
 финальный этап Континентальных чемпионатов
 квалификационный этап Кубка Мира и Континентальных чемпионатов
 все остальные турниры
 товарищеские матчи

Серьёзным отличием является тот факт, что ФИФА определяет Кубок конфедераций на третью позицию в рейтинге, когда по системе Эло он занимает пятую (квалификационные этапы Кубка Мира и Континентальных чемпионатов учитываются раздельно, предоставляя возможность для сравнения).

Базовые принципы расчёта 
Базовые принципы рейтингов Эло, в отличие от таблиц ФИФА (которая составляет их по принципу обычных таблиц для футбольных лиг), включают в себя некоторые добавления, необходимые для включения упомянутых выше факторов, которые учитываются при вычислении формулы по системе Эло. В отличие от системы ФИФА, при расчёте не учитывается первый шаг, когда команде сразу же начисляются очки по результатам матча, поэтому расчёт по системе Эло состоит всего из одного вычисления.

Рейтинги рассчитываются по следующим формулам:

 

или

 

Где:

Статус матча 
Статус матча вычисляется при помощи константы весомости. Весомость — это постоянная, подразумевающая значимость, «весомость» матча, и определяется по тому, к какому турниру относится данный матч.

Количество голов 
Количество голов учитывается при помощи индекса разницы голов. G увеличивается в полтора раза, если матч был выигран с преимуществом в два гола, а если в три и более голов, то расчёт происходит как показано ниже.

Если преимущество в один гол:
 

Если преимущество в два гола:
 

Если преимущество в три и более голов:
 Где N это разница голов
 

Таблица примеров:

Результат матча 
W — это результат матча (1 за победу, 0.5 за ничью, 0 за поражение)

Ожидаемый результат матча 
We — это ожидаемый результат (ожидаемая победа, при условии, что значение ничьей равняется 0.5), вычисляемый по следующей формуле:

Где dr равняется разности рейтингов плюс 100 очков, если команда играет домашний матч. Таким образом, dr нуля даёт 0.5, dr 120-ти даёт 0.666 для команды с более высоким рейтингом и 0.334 для команды с меньшим рейтингом, dr 800-та даёт 0.99 для команды с более высоким рейтингом и 0.01 с меньшим.

Примеры 
Примеры необходимы для того, чтобы сделать методы расчёта более понятными. В данном примере предполагается, что три команды различного уровня подготовки участвуют в товарищеском турнире на нейтральной территории. До начала турнира команды имеют следующие общие баллы:

Как видно, команда А имеет наибольший рейтинг из трех. Следующая таблица показывает распределение очков после трёх возможных исходов матча между сильной командой А и более слабой командой B:

Пример 1 
Команда A против Команды B (Команда A сильнее, чем Команда B)

Пример 2 
Команда B против Команды C (обе команды примерно одинаковы)

Чем меньше различие в силе обеих команд, тем большим будет различие в распределении очков. Таблица показывает как будут распределяться очки при условии, что результаты такие же, как в предыдущем примере, а уровень команд B и C примерно одинаков:

Стоит отметить, что команда B теряет больше очков рейтинга после проигрыша команде C, чем после проигрыша команде A.

Ссылки 
 World Football Elo ratings
 How the rankings are calculated

Примечания 
Пояснения

Сноски

Футбольная терминология
Спортивные рейтинги